В її очах
 «В її очах» — роман-трилер британської письменниці Сари Пінборо.
 «В її очах» — британський міні-серіал 2021 року, екранізація роману.